Der Club Deportivo Ebro, kurz CD Ebro, ist ein Fußballverein aus Saragossa in Aragón. Er wurde 1942 gegründet und spielt in der Saison 2017/18 in der Segunda División B, der dritthöchsten Spielklasse Spaniens.

Stadion 
Der CD Ebro spielt im Stadion Campo Municipal de Fútbol La Almozara-El Carmen, welches eine Kapazität von 1.000 Zuschauern hat.

Spielzeiten 

 Spielzeiten Primera División: 0
 Spielzeiten Segunda División: 0
 Spielzeiten Segunda División B: 3
 Spielzeiten Tercera División: 19
 Spielzeiten Regionale Klassen: 35

Bekannte ehemalige Spieler 
  Luso Delgado

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Fußballverein in Aragonien
Sport (Saragossa)
Gegründet 1942